Die Cathedral of Saint Helena (Kathedrale der hl. Helena) ist die Kathedrale des römisch-katholischen Bistums Helena in Helena, Montana.

Geschichte 
Das Bistum Helena wurde 1884 gegründet. Mit dem Entwurf für die repräsentative Kathedrale wurde Albert Olszewski von Herbulis (1861–1928) beauftragt, der aus Österreich-Ungarn stammte und um 1880 in die USA ausgewandert war. Der Bau begann 1908. Die erste Messe in der neuen Kathedrale konnte 1914 gefeiert werden, bis zur Fertigstellung und Weihe dauerte es jedoch bis 1924. 1935 wurde die Kathedrale bei einem Erdbeben beschädigt, der Südturm wurde fast völlig zerstört. Die Wiederherstellung war 1938 abgeschlossen.

In den 1950er Jahren wurde der Innenraum restauriert. Aus dieser Zeit stammen das bronzene Altarziborium und die Vergoldungen des Innenraums.

Im Jahr 1980 wurde die Kathedrale ins National Register of Historic Places aufgenommen (NRHP#: 80004270).

Bau und Ausstattung 
St. Helena ist eine neugotische kreuzförmige Basilika mit Doppelturmfassade.

Prägend für den Innenraum sind die 59 Bleiglasfenster der Firma Franz Xaver Zettler, München. 37 von ihnen erzählen die Geschichte von Adam und Eva bis zur Kirche des frühen 20. Jahrhunderts. Diesen Zyklus beurteilte die Glaskunstfirma als ihr bestes Werk in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens.

Die Orgel wurde 2008 umgebaut und erweitert, sodass sie mit mehr als 2.300 Pfeifen ausgestattet ist.

Weblinks 

 History, Informationen zu Geschichte, Bau und Ausstattung (Netzpräsenz der Kathedrale, englisch)

Einzelnachweise 

Denkmal im National Register of Historic Places (Montana)
Helena
Helena (Montana)
Helena
Erbaut in den 1920er Jahren
Neugotisches Bauwerk in den Vereinigten Staaten
Helena
Helena